Aleksandr Zacharčenko – militare e politico ucraino di etnia russa
 Lyubov Zacharčenko – poeta e cantautore russo
 Stanislav Zacharčenko – calciatore russo
 Vitalij Zacharčenko – politico ucraino, Ministro dell'interno dal 2011 al 2014